Scuppernong Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scuppernong Township (Tyrrell County, North Carolina)
 Scuppernong Township (Washington County, North Carolina)